Antonio Colognese – calciatore italiano
 Gianni Colognese – artista italiano